Stonington kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Stonington (ö),

USA 

 Stonington (ort i USA, Illinois), Christian County, 
 Stonington (ort i USA, Connecticut), New London County, 
 Stonington (ort i USA, Maine), Hancock County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar